Nahrungsmangel bedeutet
 Hunger durch Mangel an Nahrung in Kriegs- und Notzeiten
 Nahrungsdeprivation